Сезон 2003/2004 стал для Интера 88-м в Чемпионате Италии. Клуб с надеждой смотрел на чемпионский титул после серебра в прошлом сезоне, но выступления стали хуже. Клуб занял 4-е место, а также вылетел из всех кубковых турниров: полуфинал Кубка Италии, 3-е место в группе Лиги чемпионов и 1/4 финала Кубка УЕФА.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:27.000.000

Зима 

Убытки:27.400.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:47.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Прибыль:0

Общие убытки:54.400.000

Общая прибыль:47.000.000

Разница:7.400.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Кубок УЕФА

3-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки